

Розкохув — село в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Розкохув — село в гміні Вальце Крапковицького повіту Опольського воєводства